Eerste divisie (mannenhandbal) 1982/83
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1982/83